Plaats in Indonesië
 Tanjong Krueng (Kembang Tanjong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh
 Tanjong Krueng (Kota Sigli), een plaats in het bestuurlijke gebied Pidie in de provincie Atjeh